Frederik Helveg – sacerdote e teologo danese
 Ludvig Helveg – sacerdote e teologo danese
 Thomas Helveg – calciatore danese